Mang steht für:

 Mang (Ethnie), ethnische Minderheit in Vietnam und China
 Mang (Dehong), Stadt in der Provinz Yunnan, China

Mang ist der Familienname folgender Personen:

 Balthasar Mang (1720–1803), deutscher Kirchenmaler und Freskant des Rokoko
 Engelbert Mang (1883–1955), österreichischer Architekt
 Ferdinand Mang (* 1978), deutscher Rechtsanwalt und Politiker (AfD), MdL
 Friedrich Mang (1934–2007), deutscher Bauingenieur und Hochschullehrer
 Hans Jörg Mang (1931–2007), deutscher Physiker
 Herbert Mang (* 1942), österreichischer Bauingenieur
 Ioan Mang (* 1958), rumänischer Politiker
 Johann Mang (1897–1971), deutscher Politiker

 Michele Mang (um 1840–1909), deutschrömischer Fotograf
 Mischa Mang (* 1966), deutscher Sänger
 Nicholas Mang Thang (* 1943), myanmarischer Geistlicher, Koadjutorerzbischof von Mandalay
 Rainer Mang (1943–2007), deutscher Bildhauer
 Rudolf Mang (1950–2018), deutscher Gewichtheber
 Thomas Mang (* 1952), Professor für Makromolekulare Chemie und Direktor des Instituts für Angewandte Polymerchemie der Fachhochschule Aachen
 Toni Mang (* 1949), deutscher Motorradrennfahrer
 Véronique Mang (* 1984), französische Leichtathletin
 Werner Mang (* 1949), deutscher Arzt
 William Mang (* 1954), österreichischer Schauspieler
 Wolf Matthias Mang (* 1957), deutscher Unternehmer und Wirtschaftsfunktionär

Siehe auch:
 St. Mang